Геварт може да се отнася за:
 Ким Геварт (р. 1978), лекоатлетка
 Лийвен Геварт (1868-1935), предприемач

Вижте също 
 Агфа-Геварт